

Geografia
Canada
 Wilmot – città della Municipalità Regionale di Waterloo
 Stati Uniti d'America
 Wilmot – città della Contea di Ashley, Arkansas
 Wilmot – città della Contea di Roberts, Dakota del Sud
 Wilmot – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Wilmot – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Wilmot – villaggio della Contea di Stark, Ohio
 Wilmot – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Wilmot – area non incorporata della Contea di King George, Virginia

Persone
 Ben Wilmot – calciatore inglese
 David Wilmot – attore irlandese
 John Wilmot – nobile, poeta, scrittore, militare e libertino britannico
 Nathan Wilmot – velista australiano